Hesston peut faire référence à :
 Hesston, une entreprise d'engins agricoles ;
 Hesston, une municipalité américaine du Kansas.